Читрангада:

 Читрангада — герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата».
 Читрангада — героиня древнеиндийского эпоса «Махабхарата», одна из жён Арджуны.